désigne :

 Gardendale, une ville située en Alabama ;
 Gardendale, une ville située dans le Texas.

Homonymie de localités aux États-Unis